(IV.) Olaf norvég király (1099–1115)
IV. Olaf norvég király (1370–1387) = IV. Olaf svéd király